Ettenkofen ist der Ortsname von

 Ettenkofen (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Ettenkofen (Tunzenberg), Ortsteil der Gemarkung Tunzenberg der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ettenkofen (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern